Schlier steht für: 

 Schlier (Gestein), eine schiefrige, blaugraue Gesteinsart

Schlier heißen folgende geographische Objekte:
 Schlier (Gemeinde), Landkreis Ravensburg in Baden-Württemberg 
 KZ-Nebenlager Redl-Zipf, Raketenteststand des Zweiten Weltkriegs (Deckname)

Schlier ist der Familienname folgender Personen:
 Ado Schlier (* 1935), deutscher Moderator, Musikjournalist und künstlerischer Leiter diverser Festivals
 Christoph Schlier, Professor für Physik an der Universität Freiburg 
 Heinrich Schlier (1900–1978), deutscher, zunächst evangelisch-lutherischer, dann katholischer Theologe
 Paula Schlier (1899–1977), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch:
 Schliere (Begriffsklärung)
 Schlieren (Begriffsklärung)
 Schlierer
 Schlierbach
 Schlierberg